Carl Oesterley ist der Name folgender Personen:

* Carl Oesterley senior (Carl Wilhelm Friedrich Oesterley; 1805–1891), deutscher Maler
 Carl Oesterley junior (Carl August Heinrich Ferdinand Oesterley; 1839–1930), deutscher Maler